

Patronyme 

Neuville est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

Alfred Arthur Brunel-Neuville (1852-1941), peintre français
Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville, peintre français
André de Neuville (1907-1944), résistant français
Camille de Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon
Colette Neuville, présidente de l'ADAM (défense des actionnaires minoritaires)
François de Neufville de Villeroy, maréchal de France
Jean-Louis Laneuville (1748-1826), artiste peintre français
Joffroi de Neuville, chevalier du Tournoi de Chauvency (1285)
Jérôme Neuville, coureur cycliste français
Laurent Neuville, nageur français
 (1983-), actrice belge, néerlandophone 
Marie-Josée Neuville (1938-), chanteuse française, dite la « collégienne de la chanson »
Nicolas de Neufville de Villeroy, maréchal de France
Nicolas de Neuville, prélat français, évêque de Verdun au  
Oliver Neuville, footballeur allemand
Pierre Neuville (1943-), homme d'affaires belge
René Neuville (1899-1952), diplomate français 
Roland de Neufville (v 1530-1613), prélat français, évêque de Léon 
Ségolène Neuville (1970-), femme politique française
Sylvie Neuville, nageuse synchronisée française
Thierry Neuville, pilote de rallye belge
Valentin Neuville (1863-1941), compositeur et organiste

Toponyme 
Neuville est un toponyme :

()
Neuville, village de la ville de Stavelot, section de Francorchamps, dans la province de Liège ;
Neuville, section de la ville de Philippeville, dans la province de Namur ;
Neuville, village de la commune de Vielsalm, dans la province de Luxembourg ;
Neuville, hameau de la commune de Trois-Ponts, dans la province de Liège ;
Neuville-en-Condroz, section de la commune de Neupré, dans la province de Liège ;
Neuville-sous-Huy, section de la ville de Huy, dans la province de Liège
Laneuville-au-Bois est un village de la province du Luxembourg, aujourd'hui incorporé dans la commune de Tenneville
Neuville, station du métro de Charleroi.

Neuville, ville du Québec situé dans la MRC de Portneuf;



La Neuveville, commune suisse du canton de Berne

Châteaux

Belgique 
 Le château de Neuville, à Neuville-en-Condroz, section de la commune de Neupré.

France

Allier 
 Le château de Neuville à Villefranche-d'Allier.

Oise 
 Le château de Neuville-Bosc, à Neuville-Bosc.

Yvelines 
 Le château de Neuville, à Gambais.

À voir aussi 
 Neustadt
 Neustadt (Strasbourg)

Note 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France